Харри Вос (; 4 сентября 1946, Гаага — 19 мая 2010, Делфт) — нидерландский футболист, защитник.

Выступал в чемпионате Нидерландов за клубы «АДО Ден Хааг», ПСВ и «Фейеноорд». Несколько раз привлекался в национальную сборную. В финальном турнире Чемпионата мира 1974 года, когда голландцы выиграли серебро, он находился в запасе и ни разу не вышел на поле. В составе «Фейеноорда» в 1974 году выиграл чемпионат, и стал обладателем Кубка УЕФА.

Умер от рака 19 мая 2010 года.

Примечания

Ссылки 
 Статистика на сайте «Voetbal International»

Футболисты Нидерландов
Игроки ФК АДО Ден Хааг
Игроки ФК ПСВ
Игроки ФК «Фейеноорд»